Igancio Herrera (1955 -) é um botânico mexicano.

Ligações externas 
  

Botânicos do México